

Patronyme 

 Lambert-Joseph Massart (1811-1892), violoniste français ;
 Jean Massart (1865-1925), botaniste belge ;
 Léontine Massart (1885-1980), actrice de cinéma et de théâtre belge naturalisée française ;
 Mary Massart (1891-1993), actrice d'origine belge naturalisée française ;
 Robert Massart (1892-1955), sculpteur belge ;
 Lucien Massart (1908-1988), spécialiste belge de l'enzymologie animale et végétale ;
 Fernand Massart (1918-1997), homme politique belge ;
 Émile Massart (1919-1968), aviateur français ;
 Pascal Massart (1958-), mathématicien français.
 Olivier Massart (1969-), acteur belge ;
 Olivier Massart, scénariste et metteur en scène français.

Toponyme 

 Jardin botanique Jean Massart, arboretum belge de Bruxelles.

Acronymes 

 MassArt (1873-), Massachusetts College of Art and Design.